udvardi és básthi Udvardy Ignác (1810–1874) veszprémi teológus, római katolikus pap
 udvardi és básthi Udvardy Ignác (1848–1920) zalaegerszegi pedagógus, lapkiadó
 udvardi és básthi Udvardy Ignác Ödön (1877–1961) zalaegerszegi festő